Carolina Schiffmacher (6 de dezembro de 1987) é uma remadora argentina e medalhista pan-americana no Rio 2007.

Remadores da Argentina